Kiss Me ("baciami" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
Kiss Me – cortometraggio del 1918 diretto da James Reardon
 Kiss Me (She's All That) – film del 1999 diretto da Robert Iscove

Musica
 Kiss Me – traccia dell'album Sabrina di Sabrina Salerno del 1987
 Kiss Me – album di Yellowman del 1995
 Kiss Me – singolo dei Sixpence None the Richer del 1999, dall'album Sixpence None the Richer; una cover è presente in From the Screen to Your Stereo Part II dei New Found Glory
 Kiss Me – singolo di Tha' Rayne feat. Lupe Fiasco del 2002
 Kiss Me – singolo di Olly Murs del 2015